

Pessoas
Al Hirschfeld
Lars Hirschfeld
Magnus Hirschfeld

Localidades

Hirschfeld (Renânia-Palatinado)
Hirschfeld (Turíngia)

Desambiguação